M70 peut désigner :

Domaine militaire et armement 
 Iveco MUV M70, un véhicule militaire italien ;
 Zastava M70, un fusil d'assaut yougoslave.

Sciences 
Astronomie
 M70, un amas globulaire de la constellation du sagittaire.

Médecine
 Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 BMW M70, un moteur automobile thermique de BMW.

Autoroute 
  Autoroute hongroise M70 reliant Letenye à la frontière slovène.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres